Думнагуал IV (бл. 780 — 850) — король Алт-Куїту (Стратклайду) в 816—850 роках.

Згідно «Харлеянських генеалогій» був сином короля Рідерха II. Втім припускають, що міг бути сином свого попередника Кінана, а генеалогіях вказаний як син Рідерха II, оскільки останній був більш значущим королем. Є згадки, що остаточно позбавився від залежності від Нортумбрії завдяки данам, які допомогали Думнагуалу IV чи відволікали сили нортумбрійців.

«Хроніка королів Альби» повідомляє про поразку короля Кеннета I і спалення міста Данбейна бритами в 849 році, що дослідники приписують Думнагуалу IV. Йому спадкував син Артгал.

Примітки

Джерела 
 MacQuarrie, Alan, «The Kings of Strathclyde», in A. Grant & K.Stringer (eds.) Medieval Scotland: Crown, Lordship and Community, Essays Presented to G.W.S. Barrow, (Edinburgh, 1993), pp. 1–19
 Song of the Picts

Королі Стратклайда